Armée du Sud, unité des États confédérés d'Amérique pendant la guerre de Sécession
 Armée du Sud (guerre franco-prussienne)
 Southern Command (Inde) désigné à certaines époques comme Southern Army (armée du Sud), grande unité de l'armée britannique des Indes depuis 1895 puis des Forces armées indiennes depuis l'indépendance
 Armée du Sud (Empire allemand) pendant la Première Guerre mondiale
 Groupe d'armées expéditionnaire japonais du Sud, en japonais Nanpō gun (armée du Sud), pendant la Seconde Guerre mondiale
 Armée du Sud (Italie), en italien Esercito del Sud, armée co-belligérante italienne qui combattit aux côtés des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale à partir d'octobre 1943